Vardenis kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Vardenis (vattendrag), Gegharkunik, 
 Vardenis (ort), Gegharkunik, 

Robotskapade Armenienförgreningar